Lohs ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Lohs (1889–1918), deutscher Marineoffizier und U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg
 Karl Lohs, deutschsprachiger Schriftsteller
 Karlheinz Lohs (1929–1996), deutscher Chemiker und Toxikologe